Михаил Похвиснев:
 Похвиснев, Михаил Николаевич (1811—1882) — сенатор, тайный советник.
 Похвиснев, Михаил Семёнович (1720-е — до 1790) — сенатор.